Rota (Cadis), localitat de la província de Cadis (Andalusia, Espanya)

 Rota (Marianes), illa de les Marianes, al Pacífic
 Rota (agricultura), tros de terra arrendada que un pagès conreava a canvi de pagar al propietari una part de la collita
 Tribunal de la Rota Romana, tribunal d'apel·lació de la Santa Seu
 Rota (poema), poema tradicional polonès
 Rota (instrument musical), instrument musical medieval
 Biografies:
 Cristina Rota (La Plata, 1945), actriu i productora argentina
 Nino Rota (Milà, 1911 - Roma, 1979), compositor italià
 Gian-Carlo Rota (Vigevano (Itàlia), 27 d'abril de 1932 – Cambridge, (Massachusetts, Estats Units), 18 d'abril de 1999), matemàtic italoamericà.